Antiquarium steht für eine Sammlung von Altertümern, z. B.

 Antiquarium (München), ein bedeutender Renaissancesaal in München
 ein Bestandteil der Antikensammlung Berlin
 Antiquarium (Rom), ein Museum auf dem Forum Romanum in Rom